est une expression anglaise signifiant « elle ne m'aime pas ». Elle peut faire référence à :

 , chanson du groupe californien Papa Roach.

Cinéma 

 , comédie américaine sortie en 1918 ;
 , film américain d'Elliott Nugent, sorti en 1934 ;
 , film américain de  et Jack Sanderson, sorti en 2013.